Аулонокара (Aulonocara) — рід риб родини цихлові, що налічує 21 вид.

Види 
 Aulonocara aquilonium Konings 1995
 Aulonocara auditor (Trewavas 1935)
 Aulonocara baenschi Meyer & Riehl 1985
 Aulonocara brevinidus Konings 1995
 Aulonocara brevirostre (Trewavas 1935)
 Aulonocara ethelwynnae Meyer, Riehl & Zetzsche 1987
 Aulonocara gertrudae Konings 1995
 Aulonocara guentheri Eccles 1989
 Aulonocara hansbaenschi Meyer, Riehl & Zetzsche 1987
 Aulonocara hueseri Meyer, Riehl & Zetzsche 1987
 Aulonocara jacobfreibergi (Johnson 1974)
 Aulonocara koningsi Tawil 2003
 Aulonocara korneliae Meyer, Riehl & Zetzsche 1987
 Aulonocara maylandi Trewavas 1984
 Aulonocara nyassae Regan 1922
 Aulonocara rostratum Trewavas 1935
 Aulonocara saulosi Meyer, Riehl & Zetzsche 1987
 Aulonocara steveni Meyer, Riehl & Zetzsche 1987
 Aulonocara stonemani (Burgess & Axelrod 1973)
 Aulonocara stuartgranti Meyer & Riehl 1985
 Aulonocara trematocephalum (Boulenger 1901)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae
Роди  риб